IV Всесвітні ігри пройшли в Гаазі з 22 липня по 1 серпня 1993 року. Проведені змагання з 22 видів спорту, а також по трьом видам спорту проведені показові виступи.

Програма 
     Показові види спорту

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри
Спортивні події 1993
Спорт Гааги
Липень 1993
Серпень 1993
1993 у нідерландському спорті